Хасима:
 Хасима — остров в Тихом океане.
 Хасима — город в Японии, расположенный в префектуре Гифу.